

Білянино — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Білянино — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область